Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open Sud de France 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl šestý hráč světa Tomáš Berdych, který se odhlásil pro poranění levého zápěstí.

Titul si připsal třetí nasazený Francouz Richard Gasquet, který ve finále zdolal turnajovou osmičku Benoîta Paireho poměrem 6–2 a 6–3.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Tomáš Berdych (odstoupil)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  'Richard Gasquet (vítěz)
  Gilles Simon (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Julien Benneteau (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (2. kolo, skreč)
  Benoît Paire (finále)
  Paul-Henri Mathieu ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013